

Прізвища 

 Здоровець Денис Богданович (1994—2016) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Здоровець Ніна Миколаївна (* 1953) — новатор виробництва, депутат Верховної Ради УРСР 10-го скликання.

Топонім 
 Здоровець — село в Україні, в Ємільчинському районі Житомирської області.